John Twomey – atleta paralimpico e velista irlandese
John Twomey – mezzofondista statunitense